El Sheffield Bach Coir fue fundado en 1950 para conmemorar el doscientos (200) aniversario de la muerte de Johann Sebastian Bach en Leipzig.

Orígenes 
A principios de los años 50, se estableció el coro gracias a conferencias impartidas por miembros del personal del departamento de música de la Universidad de Sheffield. Entre ellos se encontraban el profesor Stewart Deas, el profesor emérito FH Shera y el profesor Roger FT Bullivant, así como expertos invitados de fuera de la universidad.

Celebraciones del Jubileo de Diamante y temporadas posteriores 
Durante la temporada del Jubileo que se desarrolló entre noviembre de 2010 y junio de 2011, hubo un inicio excelente con actuaciones aclamadas por la crítica del Pablo de Tarso de Mendelssohn y el Mesias en la Catedral de Sheffield en noviembre y diciembre, respectivamente. En febrero de 2010, se regresó a las raíces de la sociedad con la interpretación de las cantatas de Bach 30 (Freue dich) y 147 (Herz und Mund, con el famoso "Jesus, alegría de los hombres") junto con el compositor del concierto de oboe y violín, en St Mark's Church Broomhill. Además, se llevó a cabo un evento especial del Jubileo de Diamante en St Mark's en junio 26 a las 7:30, donde se presentó la Sinfonia Sacra de Christopher Steel junto con dos obras de Mozart, las Solemn Vespers y Exultate Jubilate. En octubre de 2011, se organizó un concierto de gala de música barroca en Broomhill con una audiencia llena, mientras que en noviembre, se presentaron el Himno de alabanza de Mendelssohn, Hear my pray y Lauda Sion en la Catedral de Sheffield. La última actuación que ofrecerá el coro de Bach será una presentación de la Misa en si menor en la Catedral de Sheffield, programada para el sábado 17 de marzo de 2012 a las 7:30 p. m. Además, el último concierto de la temporada actual tendrá lugar el sábado 23 de junio a las 7:30 p. m. en la iglesia de St Mark Broomhill, donde se interpretará la obra Carmina Burana de Carl Orff.

Sociedad Sheffield Bach 
Las conferencias lograron un gran éxito y, como resultado, la Sociedad Bach de Sheffield fue establecida en una reunión convocada el 1 de mayo de 1950 por el profesor Deas. El obispo de Sheffield fue nombrado presidente y la Sra. Eileen M Denman (miembro del personal del registro de la universidad) se convirtió en secretaria honoraria y tesorera, mientras que el profesor Deas se desempeñó como director honorario. El Sr. Norman Barnes, quien era maestro de música en la escuela King Edward VII de Sheffield, recibió la tarea de crear y dirigir un coro. El Sr. Roger Bullivant, anteriormente conocido como Dr. Roger Bullivant, fue seleccionado como el primer acompañante de ensayo del coro y más tarde se convirtió en el Director del Coro en 1962, cargo que ocupó hasta el año 2000. La Sra. Denman se desempeñó como presidenta desde 1979 hasta 1988 y luego asumió los roles de secretaria del coro y archivista hasta su retiro en 1999.

El Victoria Hall de Sheffield acogió el primer programa público organizado por la Sociedad Bach de Sheffield el 28 de noviembre de 1950, que presentó un concierto de la Orquesta de Cámara de Stuttgart. Desde entonces, el coro ha interpretado numerosas obras y realizó su primer programa en febrero de 1951. En 1964, el Dr. Bullivant estableció la Orquesta Sheffield Bach Players, compuesta por músicos profesionales de la sociedad. En la actualidad, los conciertos son acompañados por la Orquesta del Festival Nacional, dirigida por Sally Robinson y ocasionalmente acompañada por órgano, así como colaboraciones valiosas con el Fine Arts Brass Ensemble.

La Sheffield Bach Society es una organización benéfica independiente, con registro número 511146, que mantiene estrechos vínculos con la Universidad de Sheffield. El coro, que tiene una larga trayectoria, contribuye significativamente a la escena musical de Sheffield y actúa regularmente en lugares notables como la Catedral de Sheffield, el Ayuntamiento de Sheffield, el Victoria Hall, el Mappin Hall y el Firth Hall de la universidad, la Iglesia de San Juan, Ranmoor, la Iglesia Parroquial de Ecclesall y la Iglesia de San Marcos en Broomhill.

Aunque el coro se presenta principalmente en Sheffield, también ha actuado en lugares más alejados como el Palacio de Blenheim en el Sexto Concierto Conmemorativo de Churchill en mayo de 1971, el York Minster en junio de 1972 y el Festival de Música de Leeds en 1981. En 1985, la sociedad organizó un Festival Bach de seis semanas en Sheffield para conmemorar los 300 años del nacimiento de JS Bach y Handel, en el cual el Stadtkantorei de la ciudad hermana de Sheffield, Bochum en Alemania, interpretó la Misa en si menor de Bach. En mayo de 1987, la visita fue devuelta cuando el Sheffield Bach Choir and Players actuó en Bochum. El Dr. Anthony Cowling, quien es profesor titular en el departamento de informática de la Universidad de Sheffield, también es un ex presidente del coro.

En 1991, el coro volvió a visitar Leeds con motivo del 150 aniversario de la consagración de la iglesia parroquial de Leeds el 2 de septiembre de 1841, donde interpretaron la Misa en si menor de Bach en una actuación especial en el Ayuntamiento de Leeds. El Dr. Simon Lindley, quien dirigió esa presentación, fue designado como director del Sheffield Bach Choir a finales de 2008, comenzando su mandato en la temporada de 2009. Además de su papel en el Sheffield Bach Choir, el Dr. Lindley también se desempeña como director musical de Saint Peter's Singers of Leeds y fue nombrado director de Doncaster Choral Society en 2010, sumando así a sus responsabilidades en Yorkshire en Leeds y Halifax.

Aparte del calendario de conciertos, se han llevado a cabo actividades privadas como encuentros entre miembros, recepciones, ponencias, visitas a eventos musicales en diferentes lugares y cenas de gala. Asimismo, se han presentado conciertos a cargo de orquestas invitadas, tal como la actuación del London Harpsichord Ensemble en octubre de 1954.

Aunque el coro lleva el nombre de "Bach", su repertorio ha sido diverso a lo largo de los años, y se ha interpretado una amplia gama de obras. Por ejemplo:

 1959 – El Israel de Handel en Egipto
 1961 - Handel 's Messiah (para convertirse en una característica anual)
 1963 - Judas Maccabaeus de Handel
 1968 - La creación de Haydn
 1970 – Elías de Mendelssohn
 1972 - Jerusalén de Christopher Steel
 1986 - Revelaciones de Geoffrey Burgon
 1986 - Sinfonia Sacra Sinfonía n. ° 6 de Christopher Steel

También se han ejecutado piezas de una amplia variedad de compositores, entre los que se incluyen Brahms, Mozart, Dvorak, Schubert, Monteverdi, Stravinsky, Bruckner, Vivaldi, Elgar, Britten, Vaughan Williams y Tippett. Lo que distingue en particular el trabajo de esta sociedad es su interpretación de obras contemporáneas menos conocidas, siendo ejemplos tempranos The Martyrdom of St Alban de John Joubert y Epithalamion de Anthony Hedges. En los últimos años, se han presentado importantes obras de Mendelssohn, como Elijah, así como otras menos conocidas, como San Pablo, que se presentó en otoño de 2009, y el Himno de Alabanza y Lauda Sion, que se presentó en noviembre de 2011.

Tanto Roger Bullivant como Eileen Denman fueron galardonados con la Orden del Imperio Británico (MBE) en reconocimiento a sus servicios a la música. El primero recibió el premio en 1984, mientras que el segundo lo recibió en 1999. Después del fallecimiento de Eileen Denman en diciembre de 2001, se llevó a cabo un Servicio de Acción de Gracias en febrero del año siguiente en la Catedral de Sheffield en honor a su vida. En 2005, se celebró un servicio similar para el Dr. Bullivant, quien había fallecido en noviembre de 2004. Durante este servicio, los discursos fueron dados por Peter Hill de la Universidad de Sheffield y el Dr. Simon Lindley, quien se convirtió en el director del coro en 2009. Tras la jubilación del Dr. Bullivant en 2000, Peter Collis fue nombrado director de orquesta y desempeñó ese cargo durante casi una década.

Fuentes de financiamiento 
Debido a los costos elevados de organizar presentaciones corales, ha sido necesario contar con apoyo financiero adicional a lo largo de los años. En la década de 1970, el Consejo del condado de South Yorkshire reconoció la importante contribución de la sociedad a la vida cultural de la zona y, por ende, otorgó fondos para presentaciones en múltiples lugares de todo el condado. Los fondos provenientes del Arts Council Revenue se han recibido a través de diversas fuentes, incluyendo Yorkshire Arts Association, National Federation of Music Societies (Making Music), Sheffield City Council y, más recientemente, Arts Council England (aunque esto ha dejado de ser el caso, excepto para proyectos especiales). Además, se han obtenido otros ingresos gracias a patrocinadores individuales, amigos y mecenas de la sociedad, así como a la suscripción de todos los miembros del coro y a los esfuerzos constantes de recaudación de fondos.

Referencias 

Grupos de música formados en 1950
Coros Bach
Coros de Yorkshire
Grupos musicales de Sheffield